The Music Behind the Magic: The Musical Artistry of Alan Menken, Howard Ashman & Tim Rice () — четырёхдисковый бокс-сет, подчеркивающий творческую эволюцию музыки Диснея «Русалочка», «Красавица и Чудовище» и «Аладдин». Выпущенный 22 ноября 1994 года на Walt Disney Records, этот набор включает в себя записи рабочих кассет, демоверсии, ранее выпущенные финальные записи и неизданные мастер-записи песен и партитурные реплики.

Трэк-лист

The Little Mermaid

Beauty & The Beast

Aladdin

Aladdin: The Original Score

См. также 
 Русалочка (саундтрек)
 Красавица и Чудовище (саундтрек, 1991)
 Аладдин (саундтрек, 1992)
 
 Walt Disney Records

Примечания 

Русалочка
Сборники 1994 года
Альбомы-сборники Walt Disney Records
Саундтреки 1994 года
Саундтреки фильмов